Edésio da Capadócia — filósofo romano do 
 Edésio (conde) — oficial romano do 
 Edésia (filósofa) — filósofa romana do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história